Pahonja bezeichnet 

 die Vorgängerzeitschrift der weißrussischen Oppositionszeitung „Djen“ („Der Tag“),  siehe Pahonja (Zeitschrift)

 das historische weißrussische Wappen, siehe Pahonja (Heraldik)

 ein gleichnamiges Gedicht des Lyrikers Maksim Bahdanowitsch (Bahdanovic) (1891–1917), siehe Pahonja (Gedicht)